Наричино — название населённых пунктов в России:

 Наричино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Наричино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 
См. также
 Нарачино